Mayfair
 Mayfair (hrabstwo Fresno)
 Mayfair (hrabstwo Kern)